Асембеков () — казахстанская фамилия. Известные носители:

 Асембеков, Маргулан Ержанович (род. 1983) — казахстанский борец греко-римского стиля, чемпион Азии.
 Асембеков, Ракымжан Мырзанович (род. 1978) — казахстанский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Азии.